Der Ausdruck Lader wird in verschiedenen technischen Bereichen für Gruppen von Geräten, Aggregaten und Maschinen verwendet, die eine spezielle Funktion erfüllen: 

 Fahrzeuge und Anlagen für Baustellen, Bergwerke, Tagebaue und Minen, siehe Radlader.
 Gebläse zur Leistungssteigerung von Verbrennungsmotoren, siehe Motoraufladung.
 Funktionelle Baugruppen in Elektrotechnik und Elektronik, siehe Laderegler.
 Spezielle Programme oder Programmteile in der Computertechnik, die andere Programme starten (laden), siehe Lader (Programmierung); häufiger wird hier das englische Wort loader verwendet.
 ein Ladeschütze
 Fälschlicherweise werden oft Ladegeräte für Akkus als Lader bezeichnet

Siehe auch: